Het schermen met de degen vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 6 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Jana Sjemjakina uit Oekraïne, die in Rio de Janeiro haar titel niet wist te prolongeren. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 27 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelneemster. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Lijst van gekwalificeerde deelnemers (FIE) 
 Resultaten 

Vrouwen degen individueel